Makowiec peut désigner :

Pâtisserie
 Makowiec, un brioche de pâte levée roulée et fourrée à la pâte de pavot d'origine polonaise.

Toponymie
en Pologne
 Makowiec, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Makowiec, un village dans la voïvodie de Mazovie